Il singolare del torneo di tennis Tennis South Invitational 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Earl Butch Buchholz 7-5, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 John Newcombe (semifinali)
 Ken Rosewall (Campione)

 Billy Martin (primo turno)
 Lester Sack (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis South Invitational 1975